Dimension 1 steht für:

 eine mathematische oder geometrische Dimension im Sinne von eindimensional, siehe 1D
 die physikalische Dimension 1 bei Maßeinheiten, siehe Größe der Dimension Zahl